Das Canary Wharf Squash Classic 2013 fand vom 18. bis 22. März 2013 im Londoner Canary Wharf im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 50. 

Titelverteidiger war Nick Matthew, der im Vorjahr James Willstrop mit 3:0 besiegte. Matthew scheiterte in diesem Jahr an Peter Barker, der im Endspiel auf James Willstrop traf. Dieser besiegte Barker mit 11:8, 5:11, 11:4 und 11:4 und gewann damit zum insgesamt vierten Mal das Turnier.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
2013